Spanien steht für:
 Spanien, Staat in Europa
 Erste Spanische Republik, Staat in Europa (1873–1874)
 Zweite Spanische Republik, Staat in Europa (1931–1936/39)
 Spanien (1973), deutscher Dokumentarfilm von Peter Nestler
 Spanien (2012), internationales Filmdrama von Anja Salomonowitz

Siehe auch:

 España
 Spain